bqc – codice ISO 639-3 della lingua boko (bei)